Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 I, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 14 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Reid.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1977 I
Sydney I
Tennis en Australie en 1977
Sport en novembre 1977